Alexe ist der Familienname folgender Personen:
 Ion Alexe (* 1946), rumänischer Boxer
 Marius Alexe (* 1990), rumänischer Fußballspieler
 Stefan Alexe (* 1972), Schriftsteller